9287 Klima – asteroide della fascia principale
 Ivan Klíma – scrittore ceco
 Jakub Klíma – calciatore ceco
 Johann Klima – calciatore austriaco
 Josef Klíma (1911-2007) – cestista cecoslovacco
 Josef Klíma (n. 1950) – cestista cecoslovacco
 Ladislav Klíma – scrittore ceco
 Viktor Klima – politico austriaco